Rio Boz (Mureş) — rio romeno
Rio Boz (Şpring) — rio romeno

Desambiguações de hidrografia